Macieira peut désigner :
 au Brésil :
 Macieira, municipalité située dans l'État de Santa Catarina ;
 au Portugal :
 homonymies exactes :
 Macieira, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Macieira, paroisse civile de la municipalité de Sernancelhe, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
 homonymies partielles :
 Macieira da Lixa, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Macieira da Maia, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Macieira de Alcoba, paroisse civile de la municipalité d'Águeda, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
 Macieira de Cambra, paroisse civile de la municipalité de Vale de Cambra, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
 Macieira de Rates, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Macieira de Sarnes, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira de Azeméis, située dans le district d'Aveiro et la région Nord.

Notes